A magyar férfi vízilabdakupa 1978-as kiírását a Ferencvárosi TC nyerte.

Selejtezők
1978. október 1.-29.

A csoport

B csoport

C csoport

D. csoport

Nyolcaddöntők
1978. november 4.–15.

Negyeddöntők

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Ferencváros játékosai: Bala Balázs, Debreczeni Zsolt, Fehér András, Kohán Imre, Müller András, Steinmetz János, Szollár László, Wiesner Tamás, Edző: Mayer Mihály

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda